Methanocorpusculum — род архей из порядка Methanomicrobiales, единственный в семействе Methanocorpusculaceae.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 2 вида:
 
 
  [syn. ]

Примечания 

Methanomicrobiales
Роды архей